Dürrnhof ist Ortsname von

 Dürrnhof (Bad Neustadt), Ortsteil der Stadt Bad Neustadt an der Saale, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Dürrnhof (Kösching), Ortsteil des Marktes Kösching, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Dürrnhof (Merkendorf), Ortsteil der Stadt Merkendorf, Landkreis Ansbach, Bayern
 Dürrnhof (Pfarrweisach), Ortsteil der Gemeinde Pfarrweisach, Landkreis Haßberge, Bayern

Siehe auch:
 Dürnhof
 Dürrenhof